Příjmení Lednický nese více osobností:

 Augustín Lednický (1925–1950) – slovenský protikomunistický bojovník
 Blanka Lednická (* 1980) – česká politička
 Irena Lednická (* 1966) – československá hráčka basketbalu
 Karin Lednická (* 1969) – česká nakladatelka, překladatelka a spisovatelka
 Milan Lednický (* 1968) – slovenský fotbalista, útočník
 Zuzana Lednická (* 1974) – česká grafická designérka a výtvarnice